Змиорките (Anguilla) са род актиноптери от семейство Змиоркови (Anguillidae).

Таксонът е описан за пръв път от Франц фон Паула Шранк през 1798 година.

Видове

Бележки 

Речни змиорки